Op de 97e vrouweneditie van het US Open in 1983 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 30 augustus tot en met 11 september 1983.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Rosie Casals en Wendy Turnbull, als vierden geplaatst, bereikten de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Mima Jaušovec en Kathy Jordan.

Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Martina Navrátilová en Pam Shriver won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Rosalyn Fairbank en Candy Reynolds in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun 31e gezamen­lijke titel, de negende van 1983. Navrátilová had daar­naast 58 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shriver twaalf.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Eén Nederlandse vrouw speelde mee:
 Betty Stöve en de Australische Dianne Balestrat waren het twaalfde reekshoofd – zij strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1983